Casaleggio bezeichnet zwei Gemeinden im Piemont (Italien):
 Casaleggio Boiro – in der Provinz Alessandria
 Casaleggio Novara – in der Provinz Novara

Casaleggio ist der Familienname folgender Personen:
 Davide Casaleggio (* 1976), italienischer Internetunternehmer, politischer Aktivist